Windsor Heights (Iowa)
Windsor Heights (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos